Ел Сардинеро има више значења:

 Ел Сардинеро (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сардинеро (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику